Ouani steht für:

 Ouani (Burkina Faso), Ort in Burkina Faso 
 Ouani (Guinea), Ort in Guinea 
 Ouani (Nzerekore), Fluss in Guinea 
 Ouani (Komoren), Ort auf der Insel Anjouan, Komoren
 Ouani (Neukaledonien), Hügel in Neukaledonien 
 Ouani (Tschad), Wasserstelle im Tschad 
 Ouani (Ouham), Fluss in der Zentralafrikanischen Republik 
 Flughafen Ouani, ziviler Flughafen auf der Insel Anjouan, Komoren

Siehe auch:
 Wani (Begriffsklärung)